Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2002/03 enthält alle Spielermeldungen und Einzelergebnisse der deutschen Schachbundesliga 2002/03.

Allgemeines 

Die 16 Vereine durften 8 Stammspieler und maximal 6 Ersatzspieler melden, zusätzlich durften mit den Ranglistennummern 15 und 16 zwei einheimische Jugendspieler (Jahrgang 1983 oder jünger) gemeldet werden. Sechs Vereine nahmen dieses Recht in Anspruch, von denen vier je zwei zusätzliche Jugendliche meldeten, zwei je einen zusätzlichen Jugendlichen. Nicht alles gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Mit jeweils 10 Spielern kamen der SV Werder Bremen, der TV Tegernsee, der SC Kreuzberg und der SC Baden-Oos aus, die meisten Spieler, nämlich je 14, setzten der Lübecker SV, der Hamburger SK, die SG 1868-Aljechin Solingen, die Stuttgarter SF, König Plauen und der Erfurter SK ein. Für Lübeck, Solingen und Stuttgart bedeutete dies, dass man alle gemeldeten Spieler einsetzte. Insgesamt kamen 199 Spieler zum Einsatz, von denen 39 alle Wettkämpfe mitspielten.

Punktbester Spieler war Curt Hansen (SG Porz) mit 12 Punkten aus 15 Partien, einen halben Punkt weniger konnte der Lübecker John Nunn verbuchen. Auf 11 Punkte aus 12 Partien kam der Porzer Erik van den Doel, sein Mannschaftskollege Alexander Graf erzielte 10,5 Punkte aus 13 Partien. Mit Igor Berezovsky (Stuttgarter SF) und Jens Lütke (Godesberger SK) erreichten zwei Spieler 100 %, allerdings wurden beide nur einmal eingesetzt.

Ältester Spieler der Saison war der bei den Stuttgarter SF spielende Wolfgang Schmid (* 1941), jüngster Spieler der in Solingen spielende Daniël Stellwagen (* 1987).

Mit Pia Cramling, Peng Zhaoqin (beide SK Turm Emsdetten), Elisabeth Pähtz, Carolin Umpfenbach (beide Erfurter SK), Ketino Kachiani-Gersinska (TV Tegernsee) und Leonie Helm (Hamburger SK) kamen erstmals in einer Bundesligasaison sechs Frauen zum Einsatz, gleichzeitig setzte der SK Turm Emsdetten als erster Verein in einem Bundesligawettkampf zwei Frauen ein.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2002); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2002); bei Spielern ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2002; ARM = Armenien, AUT = Österreich, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IND = Indien, ISL = Island, ISR = Israel, LAT = Lettland, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SLO = Slowenien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SV Wattenscheid

Schachgesellschaft Solingen

SG Porz

Godesberger SK

SK Turm Emsdetten

SC Forchheim

SC Baden-Oos

Stuttgarter SF

Hamburger SK

Werder Bremen

SF Neukölln

König Plauen

Erfurter SK

TV Tegernsee

SC Kreuzberg

Lübecker Schachverein von 1873

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege sind berücksichtigt.
 Die GM-Norm von Dimitri Bunzmann wurde aus neun Partien erzielt.
 Die IM-Norm von Jakob Heissler wurde aus neun Partien erzielt.
 Die GM-Norm von Volkmar Dinstuhl wurde aus neun Partien erzielt.

Weblinks

Quellen 
 Schachkalender 2003. Edition Marco, Berlin 2002, ISBN 3-924833-45-1.

Schachbundesliga (Deutschland)
Wikipedia:Liste
Schach 2002
Schach 2003